Arak’s kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Arak's (ort i Armenien), Armavir,

Azerbajdzjan 

 Aras River, vattendrag, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar